Martha Barroso Calcagni (Campos dos Goytacazes, ) é uma cantora, compositora e instrumentista brasileira.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro